В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Dallas 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Міму Яушовец 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможецьssa)
 Андреа Джегер (3-тє коло)
 Сільвія Ганіка (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге (2-ге коло)
 Міма Яушовець (фінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Енн Сміт (2-ге коло)
 Кейт Летем (чвертьфінал)

 Кеті Джордан (3-тє коло)
 Пем Кеселі-Телфорд (2-ге коло)
 Бетсі Нагелсен (2-ге коло)
 Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)
 Сенді Коллінз (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

1982